Моанда — название городов

 Моанда (Габон)
 Моанда (Демократическая Республика Конго)